Не́льсон () — патронімічне прізвище ірландського походження буквально означає «син Ніла» ().

Відомі носії:
 Адам Нельсон (;  1975) — американський легкоатлет, що спеціалізується на штовханні ядра, олімпійський чемпіон (2004).
 Баррі Нельсон (; 1917—2007) — американський актор.
 Бен Нельсон (;  1941) — американський політик-демократ.
 Білл Нельсон (;  1942) — американський астронавт.
 Білл Нельсон (, справжнє ім'я — Вільям Нельсон, ;  1948) — британський вокаліст, гітарист, клавішник, перкусіоніст, композитор, автор текстів, продюсер.
 Брок Нельсон (;  1991) — американський хокеїст, центральний/лівий нападник.
 Валентайн Нельсон (;  1987) — папуаський футболіст, захисник.
 Віллі Нельсон (;  1933) — американський співак та актор.
 Гораціо Нельсон (; 1758—1805) — англійський адмірал.
 Горація Нельсон (; 1801—1881) — незаконнонароджена дочка віце-адмірала лорда Гораціо Нельсона і леді Емми Гамільтон.
 Грегорі Нельсон (;  1988) — нідерландський футболіст, півзахисник.
 Джамір Нельсон (;  1982) — американський професійний баскетболіст
 Джозеф Нельсон (; 1937—2011) — канадський іхтіолог.
 Джордж Нельсон (; 1908—1986) — американський дизайнер, архітектурний журналіст й архітектор середини XX ст.
 Ешлі Нельсон (;  1991) — британська легкоатлетка.
 Кіт Нельсон (; 1947—2020) — шотландський і новозеландський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Крейг Нельсон (;  1944) — американський актор.
 Ларс Нельсон (;  1985) — шведський лижник, олімпійський чемпіон (2014).
 Леонард Нельсон (; 1882—1927) — німецький філософ і психолог.
 Рассел М. Нельсон (;  1924) — американський релігійний лідер та колишній хірург.
 Рей Нельсон (;  1931) — американський письменник-фантаст та карикатурист.
 Рікі Нельсон (; 1940—1985) — американський актор, співак і музикант.
 Семмі Нельсон (;  1949) — північноірландський футболіст.
 Стівен Шарп Нельсон (;  1977) — американський віолончеліст, творець «віолончельної перкусії» (cello-percussion).
 Тед Нельсон (;  1937)  — американський соціолог, філософ та піонер інформаційних технологій.
 Тім Блейк Нельсон (;  1964) — американський актор, сценарист, режисер і продюсер.

Примітки 

Патронімічні прізвища